Scuderia Praha je český závodní tým dealera vozů Ferrari a Maserati, ve kterém závodí například Josef Král. Tým debutoval v roce 1998. Soutěží v šampionátech 24H Series, Ferrari Challenge, Blancpain GT Series a ESET V4 Cup.

Současní jezdci
 Josef Král
 Jiří Pisařík
 Matteo Malucelli
 Peter Kox
 Dušan Palcr
 Eddie Cheever Jr.
 Ján Daniš
 Lubomír Jakubík

České automobilové závodní týmy
Vzniklo 1998